Por Centenário puede referirse a:
 el municipio brasileño de Centenário, en el estado Río Grande del Sur;
 el municipio brasileño de Centenário, en el estado de Tocantins;

Véase también: Centenario